Spring Hill (Flórida)
Spring Hill (Indiana)
Spring Hill (Iowa)
Spring Hill (Kansas)
Spring Hill (Minnesota)
Spring Hill (Pensilvânia)
Spring Hill (Tennessee)

Desambiguações de topônimos